Bernard Cleary (1937-2020), homme d'affaires, journaliste et homme politique du Québec ;
 Beverly Cleary (1916-2021), femme de lettres américaine en littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Bill Cleary (1934-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Daniel Cleary (1978-), joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey ;
 Daniel Cleary (1996- ), footballeur irlandais ;
 Ivan Cleary (1971-), ancien joueur australien d'origine croate de rugby à XIII ;
 James Vincent Cleary (1828-1898), évêque au Canada ;
 Jim Cleary (1956-), joueur de football nord-irlandais ;
 Jon Cleary (1917-2010), écrivain et scénariste australien ;
 Jon Cleary (1962-), musicien de funk et R & B basé à La Nouvelle-Orléans.
 Nathan Cleary (1997-), joueur de rugby à XIII australien ;
 Robert Cleary (1936-2015), joueur de hockey sur glace américain ;
 Ryan Cleary (1966-), homme politique canadien ;

Homonymie de patronyme